Roldán est un nom porté par plusieurs personnalités dont :
 Amadeo Roldán (1900-1939), violoniste et compositeur cubain
 Andrés Roldán (1950-), footballeur cubain
 Antonio Roldán (1946-), boxeur mexicain
 Emma Roldán (1893-1978), actrice mexicaine
 Fernando Roldán (1921-2019), footballeur chilien
 Guillermo Pérez Roldán (1969-), joueur de tennis argentin
 Jorge Roldán (1940-), footballeur et entraîneur guatémaltèque
 Juan Roldán (1957-2020), boxeur argentin
 Luis Roldán (1943-2022), homme politique espagnol
 Luisa Roldán (1652-1706), sculptrice espagnole
 Mariana Pérez Roldán (1967-), joueuse de tennis argentine
 Michael Roldán (1985-), journaliste chilien
 Pedro Roldán (1624–1699), sculpteur baroque espagnol
 Luisa Roldán (1652–1706), sculptrice baroque espagnole, fille de Pedro
 Pilar Roldán (1939-), escrimeuse mexicaine
 Weimar Roldán (1985-), coureur cycliste colombien
 Wilmar Roldán (1980-), arbitre colombien de football

C'est aussi :
 Salto de Roldán, une formation rocheuse des Pyrénées espagnoles
 Stade Guillermo Vargas Roldán, un stade de football situé à San Ramón au Costa Rica

Homonymie de patronyme